Fender steht für:
 Fender (Musikinstrumente), US-amerikanischer Gitarrenhersteller
 Fender (Schifffahrt), Schutzkörper oder Puffer an der Bordwand von Schiffen
 Fangkorb (Straßenbahn)

Fender ist der Familienname folgender Personen:
 Damian Fender (* 1991), polnischer Naturbahnrodler
 Edward Fender (1942–2021), polnischer Rennrodler
 Eugen Fender (1872–1932), württembergischer Oberamtmann
 Freddy Fender (1937–2006), US-amerikanischer Country-Sänger
 Hans Fender (1854–1926), deutscher Theaterschauspieler
 Ingrid Fender (1944–2012), deutsche Politikerin (CDU)
 Janet S. Fender (* 20. Jahrhundert), US-amerikanische Physikerin
 Leo Fender (1909–1991), US-amerikanischer Gitarrenbauer und Unternehmer
 Sam Fender (* 1994), englischer Singer-Songwriter

Sonstiges:
 Fender Buttress, Felssporn im Grahamland, Antarktika

Siehe auch:
 Defender
 Pfender